Gratton peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrée-Anne Gratton, née en 1956, une écrivaine québécoise pour la jeunesse ;
 Antoine Gratton, né en 1980, un auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Benoît Gratton, né en 1976, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Chris Gratton, né en 1975, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gerry Gratton (1927-1963), haltérophile canadien ;
 Guido Gratton (1932-1996), un footballeur italien ; 
 Hector Gratton, (1900-1970), pianiste, compositeur et chef d'orchestre québécois ;
 Jacques Gratton, né en 1957, un ancien international français de rugby à XV ;
 , né en 1924, un homme d'Église québécois qui fut évêque de Mont-Laurier de 1978 à 2001 ;
 Jean-Guy Gratton, né en 1949, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Joseph-Olindo Gratton (1855-1941), un sculpteur, ébéniste et statuaire québécois ;
 Josh Gratton, né en 1982, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Lynda Gratton, née en 1953, psychologue, professeur et théoricienne britannique de management ;
 Maude Gratton, née en 1983, une musicienne française ;
 Paul Gratton, né en 1958, un joueur de volley-ball canadien ;
 Philippe Léon Gratton, (1942-), scénariste, écrivain, dramaturge, metteur en scène et décorateur de théâtre français.

Toponyme 

 Gratton, village anglais situé dans le Derbyshire au Royaume-Uni.

Autres
 Elvis Gratton, le sujet de films multiples québécois et d'une série télévisée du même nom réalisés par Pierre Falardeau dans les années 1980 
 Bob Gratton : ma vie, my life, une série télévisée canadienne scénarisée par François Avard, réalisée par Gabriel Pelletier et diffusée depuis .

Voir aussi 
 Grattons, résidus grillés de graisse et de viande de porc.
 Dans le jargon de l'escalade, un gratton est une petite prise (c'est-à-dire une petite aspérité du rocher sur laquelle le grimpeur prend appui).
Homonymie de patronyme